Charles Brown (worstelaar), Brits worstelaar
 Charles Brown (tennisser), Canadees tennisser
Charles Brown (roquespeler) (1867), een Amerikaanse roquespeler
 Charles Brown (muzikant) (1922-1999), Amerikaans bluesmuzikant
 Charles Brown (bokser) (1939), Amerikaans bokser
 Charles Brown (acteur) (1946-2004), Amerikaans acteur
 Charles Brown (ijshockeyspeler) (1947), Amerikaans ijshockeyspeler